Alojz Kraigher (1877-1959) – scrittore, drammaturgo e medico sloveno
 Boris Kraigher (1914-1967) – politico sloveno
 Jurij Kraigher - Žore (1891-1984) – pilota militare statunitense
 Otto Kraigher-Mlczoch (1886-1951) – pittore austriaco
 Sergej Kraigher (1914-2001) – politico jugoslavo naturalizzato sloveno